Померанія — історична область на півдні Балтійського моря
 Померанія — провінція королівства Пруссія і Вільної держави Пруссія, що існувала з 1815 по 1945 роки.